Shipe ist der Familienname folgender Personen:

 John Shipe (* 1976), US-amerikanischer Sänger und Songschreiber
 Maria Shipe (* 1986), philippinische Fußballnationalspielerin